Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung (ADR) — немецкий сертификатор новых сортов роз.

Тестирование было организовано 45 лет назад известным немецким селекционером Вильгельмом Кордесом.

Сегодня ADR — это рабочая группа, представляющих различные организации, связанные с производством и селекцией роз. Результаты ADR-экспертизы рассматриваются каждый год на совместной сессии.

Новые сорта тестируются в одиннадцати различных местах в течение нескольких лет. Оценивается зимостойкость, привлекательность, тип роста и аромат цветов. Один из важных показателей - способность цветов противостоять заболеваниям. В рейтинге оцениваются розы, выращенные без использования пестицидов, чтобы оценить их естественную сопротивляемость.

Призёры ADR — сорта определённого стандарта качества, которые отмечаются сертификатом ADR.

До 2010 года экспертной оценке подвергнуто более 2000 сортов. Ежегодно оценивается около 50 сортов роз всех классов.

При выборе сортов роз для средней полосы России этот рейтинг является одним из немногих достоверных и надёжных источников информации о их зимостойкости.

ADR-розы 

Список сортов роз, отмеченных ADR-сертификатом в разные годы.

Бывшие ADR-розы

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Розоводство